Игжей — село в Усть-Удинском районе Иркутской области.

География 
Село находится в 18 км от центра района. Стоит на реке Ангара.

Население 
По данным население НП составило 601 человек.

Власть 
Село в административном плане относится к Игжейскому муниципальному образованию Усть-Удинского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Удинского района